Kenta Matsudaira  (jap. , Matsudaira Kenta; * 11. April 1991 in Nanao, Präfektur Ishikawa) ist ein japanischer Tischtennisspieler.

Erfolge 
Erste internationale Erfolge erzielte Kenta Matsudaira bei den Asiatischen Jugendmeisterschaften 2005 und 2006 mit dem Gewinn des Titels im Einzel. 2007 siegte er hier im Mannschaftswettbewerb. In Kairo wurde er 2006 Jugendweltmeister. 

Bei den Asienmeisterschaften der Erwachsenen holte er 2007 und 2009 mit der Mannschaft Silber. 2007 wurde er erstmals für die Weltmeisterschaft nominiert. Mit der japanischen Mannschaft wurde er 2010 Dritter. 

Bei der Japanischen Tischtennismeisterschaft 2009, ausgetragen im Januar 2010, gewann er zusammen mit Kasumi Ishikawa das Mixed. Im Folgejahr holte er gemeinsam mit Kōki Niwa den Titel im Herrendoppel, was er beim Turnier 2012 im Januar 2013 wiederholen konnte.

Von 2008 bis 2010 spielte Kenta Matsudaira in der deutschen Bundesliga beim Verein TTC Frickenhausen, zu dem er 2012 wieder für ein Jahr zurückkehrte. Mit dem kroatischen Verein STK Starr Croatia tritt er 2019 in der Champions League an.

Doppelpartner 
Aufzählung nur bei mindestens drei gemeinsamen Turnieren im Jahr.
 2009–2015:  Kōki Niwa

Familie 
Kenta Matsudairas zwei Jahre älterer Bruder Kenji ist ebenfalls ein japanischer Tischtennis-Nationalspieler. Seine Schwester Shiho spielt seit 2017 in der Damenbundesliga bei Ttc berlin eastside.

Turnierergebnisse

Weblinks 
  (abgerufen am 21. Mai 2013)
  (abgerufen am 21. Mai 2013)
 Ian Marshall: Gaining The Plaudits (abgerufen am 21. Mai 2013)
  (japanisch)
 Profil bei seiner Agentur (japanisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Japan)
Teilnehmer an den Asienspielen (Japan)
Japaner
Geboren 1991
Mann